De Landesliga Hamburg 1964/65 was het twintigste voetbalkampioenschap van de Landesliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De competitie fungeerde als derde klasse onder de Regionalliga Nord. 

SC Sperber Hamburg werd kampioen en TSV Uetersen vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, maar geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1964/65